Чемпионат Кипра сезона 1953/54 — 17-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 9 команд. Победителем турнира стал клуб «Пезопорикос» из Ларнаки.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1953/1954
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1953 году
Спорт на Кипре в 1954 году